Олеск:

 Олеск — село на Украине, в Любомльском районе Волынской области.
 Олеск, Герт (род. 1973) — эстонский футболист и тренер.